El Torneig d'Umag 2022, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2022, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 31 de juliol de 2022 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022